Pejman Nouri (Rezvanshahr, 13 de julho de 1980) é um futebolista profissional iraniano, que atua como meia.

Carreira 
Pejman Nouri se profissionalizou no Malavan.

Seleção 
Pejman Nouri representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2011, no Catar.

Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011